Wereldsolidariteit, een Vlaamse ngo;

White Star Bellegem, een voetbalclub uit Bellegem;
White Star Lauwe, een voetbalclub uit Lauwe;
White Star Woluwe FC, een voetbalclub uit het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe;
Werkspoor (WS), was een Nederlandse machinefabriek, bekend door onder meer (scheeps)stoommachines, motoren en rollend materieel. 

.ws, de nationale internetdomeinnaam van Samoa (voormalig West-Samoa).